Beaurieux puede referirse a: 

 Beaurieux, comuna francesa situada en Aisne.
 Beaurieux, comuna francesa situada en Norte.